Акта́й () — деревня в Цивильском районе Чувашии в составе Богатырёвского сельского поселения.

География 
Расстояние до Чебоксар — 52 км, до районного центра — города Цивильск — 15 км, до железнодорожной станции — 13 км.

Административно-территориальное деление 
С конца XVIII века в составе Чебаевской волости Ядринского уезда, с 1921 года — в Цивильском уезде, с 1927 года в составе Цивильского района. Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Богатырёвский, с 17 сентября 1931 года — Тиушский, с 14 июня 1954 года — Богатырёвский.

История 
Деревня появилась в XVIII веке как выселок Актай села Гурьевское, Салтыганово тож (ныне село Богатырёво). Жители до 1866 года — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, производством жестяных изделий. В 1929 году образован колхоз «Актай».

Название 
Название — антропоним, от имени основателя деревни, выходца из с. Унгасюм — Актай. Имя Актай от  ак «белый», аффикс -тай «белый, белолицый человек».

Исторические и прежние названия 
Выселок Актай села Гурьевское, Салтыганово тож; Актайкасы (1935).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживало 45 человек, преобладающая национальность — чуваши (100%).

Инфраструктура 
Улицы: Яковлева, Новая.

Уроженцы 
 Яковлев, Александр Яковлевич (1894, Актай, Ядринский уезд, Казанская губерния — 1948, в заключении) — советский государственный деятель. Заместитель председателя Совнаркома Чувашской АССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Богатырёвского сельского поселения Чувашии

Населённые пункты Цивильского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке